No Time to Chill è il quinto album in studio del gruppo musicale tedesco Scooter, pubblicato nel 1998.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Album di musica elettronica